Jord bzw. Jörd steht für:

 Jörd, Erdgöttin aus der nordischen Mythologie
 Mount Jord, Berg im Viktorialand, Antarktika